Hermann Cohen (1842-1918) est un philosophe allemand.
 Hermann Cohen (1820-1871) est un pianiste juif allemand, converti au catholicisme et entré dans l'Ordre du Carmel. Il s'installe en France, y fonde plusieurs couvents, ainsi qu'un couvent en Angleterre.